Пётр Неклю́дов:
 Неклюдов, Пётр Алексеевич (1867—после 1918) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Харьковской губернии.
 Неклюдов, Пётр Васильевич (1745—1797) — тайный советник, обер-прокурор Правительствующего Сената.
 Неклюдов, Пётр Васильевич (1852—?) — тайный советник, сенатор
 Неклюдов, Пётр Петрович (1854—1934) — ковенский, ливляндский вице-губернатор